Erva-azeda é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Oxalis corniculata
 Rumex acetosella subsp. angiocarpus